Giorgio Zaccarelli – politico italiano
 Renato Zaccarelli – ex allenatore di calcio, ex calciatore e dirigente sportivo italiano